Trojstvo, kršćanski nauk o Bogu jednom i trojstvenom
 Presveto Trojstvo (svetkovina), svetkovina u katoličkom kalendaru
 Sveto Trojstvo (ikonografija), umjetnički motiv koji prikazuje Boga, Krista i Duha Svetoga
 Sveto Trojstvo (Masaccio), Masaccioovo djelo
 mnogo drugih djela na ovu temu...